Лукаш Росол — победитель соревнований.

Посев 

  Жереми Шарди (Второй раунд)
  Григор Димитров (Второй раунд)
  Жюльен Беннето (Четвертьфинал)
  Маттиас Бахингер (Второй раунд)

<li>  Ян Гайек (Четвертьфинал, отказ)
<li>  Флоран Серра (Второй раунд)
<li>  Руй Машаду (Второй раунд)
<li>  Алекс Богомолов (Финал, отказ)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Strabag Prague Open 2011